Dickinson peut faire référence à :

Personnes

 Adam Dickinson (1986- ), footballeur anglais
 Alasdair Dickinson (1983- ), joueur de rugby à XV écossais
 Anna Elizabeth Dickinson (1842-1932), abolitionniste et féministe américaine
 Angie Dickinson, actrice américaine
 Bruce Dickinson, musicien anglais
 Carl Dickinson (1987- ), footballeur anglais
 Charles Dickinson (1951-), écrivain américain de science-fiction
 Caroline Dickinson, victime dans l'Affaire Dickinson
 Desmond Dickinson (1902-1986), directeur de la photographie anglais 
 Donald M. Dickinson (1846-1917), homme politique américain
 Emily Dickinson, (1830-1886), est une poétesse américaine.
 George Dickinson (1903-1978), joueur de rugby et de cricket néo-zélandais
 Harris Dickinson (1996-), acteur, scénariste et réalisateur britannique
 Henry Dickinson, économiste
 Jacob M. Dickinson (1851-1928), homme politique américain
 Janice Dickinson (1955- ), mannequin, photographe, actrice et écrivaine américaine
 Jim Dickinson (1941-2009), musicien et producteur américain
 Jimmy Dickinson, footballeur anglais
 John Dickinson (1732 – 1808), avocat et politicien américain
 John Dickinson (1832-1863), médecin et missionnaire britannique
 John Alexander Dickinson, historien québécois
 Liam Dickinson (1985- ), footballeur anglais
 Lowes Dickinson (1862-1932), historien et un militant politique britannique
 Michelle Dickinson, nanotechnologue néo-zélandaise
 Oliver Dickinson (1980- ), réalisateur britannique de films documentaires
 Philemon Dickinson (1739-1809), avocat et politicien américain 
 Quentin Dickinson, journaliste franco-britannique
 Stuart Dickinson (1968- ), arbitre international australien de rugby à XV
 Thorold Dickinson (1903 - 1984), réalisateur et scénariste britannique
 Velvalee Dickinson, (1893-vers 1980), condamnée pour espionnage contre les États-Unis pour le compte du Japon durant la Seconde Guerre mondiale

Télévision
 Dickinson, série télévisée basée sur la vie d'Emily Dickinson et diffusée sur Apple TV+.

Toponymes

au Canada :
 Dickinson’s Landing, une ville fantôme de l’Ontario

en France :
 Le Square Emily-Dickinson est un espace vert de Paris

aux États-Unis :
 Dickinson, une zone non incorporée de l’Alabama
 Dickinson, une localité du Dakota du Nord,
 Dickinson, une localité du Comté de Wright dans le Minnesota,
 Dickinson, Texas
 Dickinson, une ville du comté de Franklin, dans l'État de New York.
 Port Dickinson, État de New York
 Dickinson, une ville située du comté de Broome, dans l' État de New York.

sur Vénus :
 Dickinson (cratère) est un cratère de 69 km de diamètre situé dans le nord-est de la région Atalanta Planitia de la planète  Vénus.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais